Своими глазами:

 «Своими глазами» — выходящая с 2004 года программа телекомпании RTVi и радиостанции «Эхо Москвы», где гости рассказывают о событиях, участниками или свидетелями которых они были сами.
 «Своими глазами» — серия телевизионных передач, которые посвящены популяризации туризма и путешествий.